Stade de Glace est un nom donné à différent équipement sportifs :

 le stade de Glace, une patinoire de hockey sur glace située à Bienne, en Suisse ;
 le stade de glace Alp'Arena, la patinoire municipale de Gap, en France ;
 le palais des Sports Pierre Mendès France, qui portait le nom de stade de glace avant , est un équipement sportif situé à Grenoble, en France.